Gabrnik (Juršinci)
Gabrnik (Škocjan)